Гудиашви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Гудиашвили, Ладо Давидович (1896—1980) — грузинский советский художник, график и живописец, монументалист, педагог.
 Гудиашвили, Николай Иванович (1913—?) — композитор.